St. Augustin steht für:
 Augustinus von Hippo, Heiliger und Kirchenlehrer 
 Augustinus von Canterbury, Heiliger und Bischof 
 Gymnasium St. Augustin zu Grimma, Sachsens einziges Regelgymnasium mit Internat
 Missionshaus St. Augustin offiziell Missionspriesterseminar St. Augustin (benannt nach dem Heiligen Augustinus von Hippo) ist eine Niederlassung der Steyler Missionare in der Stadt Sankt Augustin, die nach dem Missionshaus benannt ist
 Sankt Augustin, eine Stadt im Rhein-Sieg-Kreis, Nordrhein-Westfalen, Deutschland
 Sankt Augustin-Ort, ein Stadtbezirk von Sankt Augustin im nordrhein-westfälischen Rhein-Sieg-Kreis
 St. Augustin (Coburg), römisch-katholische Stadtpfarrkirche in Coburg am Fuß des Festungberges
 St-Augustin (Paris), Pariser Pfarrkirche, gilt als die erste Kirche mit einer Eisenkonstruktion

Siehe auch:

 St. Augustine
 St. Augustinus
 St.-Augustinus-Kloster